MEA es una sigla que puede referirse a: 

 Middle East Airlines, una aerolínea del Líbano (Código IATA: ME).
 Altitud mínima en ruta, por sus siglas en inglés Minimum Enroute Altitude.

Siglas